Fingerprinting může být:
 otisk prstu – jako předmět studia daktyloskopie
 genetická daktyloskopie – čili DNA fingerprinting
 OS fingerprinting – slouží k zjišťování parametrů operačního systému